

Codici 
 VNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saravane (Laos)

Geografia

Svizzera 
 Vnà – frazione di Valsot, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)

Sigle 
 Vector Network Analyzer – analizzatore di reti vettoriale